Baral steht für:
 Baral (Einheit), französisches Volumenmaß

Baral ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Marie Baral (1728–1805), preußische Seidenkultivateurin und Hasplerin
 Michael Baral (* 1981), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Barral